Rusty (rugginoso oppure dai capelli rossi in lingua inglese) può indicare:

Musica 
 Rusty Records – etichetta discografica italiana
 Rusty – album dei Rodan del 1993
 Rusty – album degli Slick Shoes del 1997

Onomastica 
 Rusty – nome proprio di persona maschile britannico, variante di Russell

Personaggi 
 Rusty Collins – personaggio della Marvel Comics
 Rusty Rivets – personaggio dell'omonima serie televisiva
 Rusty Ryan – personaggio dei film Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco e Ocean's Thirteen

Altro 
 Rusty – videogioco